Viterbi est un patronyme d'origine italienne, porté notamment par :

 Andrew James Viterbi, né Andrea Giacomo Viterbi en 1935, ingénieur américain, inventeur d'un algorithme portant son nom ;
 USC Viterbi School of Engineering, l'école d'ingénierie Viterbi, de l'Université de Californie du Sud, nommée ainsi en son honneur.